Elmes est un patronyme porté notamment par :

 Frederick Elmes (1946-), directeur de la photographie américain ;
 James Elmes (1782-1862), architecte anglais ;
 Mary Elmes (1908-2002), travailleuse humanitaire irlandaise.